Симунье () — город на северо-востоке Свазиленда, на территории округа Лубомбо.

Географическое положение 
Расположен в северо-восточной части округа, в 55 к северо-востоку от города Ситеки и в 30 км к югу от границы с ЮАР. Город лежит к западу от горного хребта Лебомбо.

Население 
По данным официальной переписи 1997 года численность населения составляла 5633 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Спорт 
В городе базируется футбольная команда Роял Леопардс.

Примечания 

Города Эсватини